Ahari steht für:

 Ahari, ein indischer Stamm

Ahari ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Ahari (* 1917), persischer Agraringenieur und Diplomat
 Shiva Nazar Ahari (* 1984), iranische Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Bloggerin